Le jardin d'Éden, parfois appelé « jardin des délices » est un jardin merveilleux de la Genèse.

Arts 
 Le Jardin des délices ou Hortus deliciarum, manuscrit médiéval enluminé et encyclopédie chrétienne, réalisé entre 1175 et 1185 par Herrade de Landsberg (Mont Sainte Odile, Alsace).
Le Jardin des délices est un triptyque du peintre néerlandais Jérôme Bosch, peint entre 1503 et 1504, conservé au musée du Prado à Madrid. Il a inspiré de nombreuses œuvres, notamment :
Le Jardin des délices terrestres roman de 1967 de Joyce Carol Oates
Le Jardin des délices (), film italien de Silvano Agosti (1967) ;
Le Jardin des délices, pièce de théâtre de Fernando Arrabal (1969) ;
Le Jardin des délices (), film espagnol de Carlos Saura (1970) ;
Le Jardin des délices de Jérôme Bosch, film français de Jean Eustache (1980) ;
Le Jardin des délices (), film polonais de Lech Majewski (2004).

Toponymes 
 Les jardines de las Delicias (jardins des Délices en espagnol) sont des jardins de Séville (Espagne).

Voir aussi
 Hortus deliciarum.